Phaeotomasellia är ett släkte av svampar. Phaeotomasellia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeotomasellia